UK Championship 1979 var en inbjudningsturnering i snooker som spelades i december 1979 i Preston, England. John Virgo vann turneringen efter att ha slagit Terry Griffiths i finalen med 14-13. Det var Virgos första och enda stora titel i karriären.

Händelser i samband med turneringen
John Virgo vann finalen mot regerande världsmästaren Terry Griffiths, trots att Virgo dömdes till förlust av två frames efter att ha kommit för sent till den sista sessionen av finalen.
Turneringen innebar ett genombrott för den yngre generationen. Det gamla gardet, med Ray Reardon och John Spencer i spetsen, och även bestående av David Taylor, Graham Miles, Fred Davis med flera, misslyckades med att ta sig till kvartsfinal.
Kanadensaren Bill Werbeniuk deltog som brittisk medborgare, turneringen var ju bara öppen för britter.
BBC sände delar av turneringen, men inte slutet, eftersom teknikerna strejkade.

Resultat

Huvudturnering

Källor

Referenser

Externa länkar
Snooker Scene

1979 i Storbritannien
Snookersäsongen 1979/1980
1979